Five Nights at Freddy's (franchise), een computerspelserie en mediafranchise
 Five Nights at Freddy's (computerspel), het eerste computerspel in de franchise